Olof Sundel kan syfta på:

* Olof Sundel (arkivarie) (1764–1829), arkivarie
 Olof Sundel (tecknare) (1802–1864), litograf och porträtttecknare

Se även 
 Olof Sundell